Beszterce ostroma  Mikszáth Kálmán regénye (1895)
 Beszterce ostroma Keleti Márton filmje (1948)
 Beszterce ostroma Zsurzs Éva három részes filmje (1976)
 Beszterce ostroma 1999-ben a Madách Színházban bemutatott zenés színdarab